Stanstead kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Stanstead (kommun i Kanada, Québec, Estrie, lat 45,12, long -72,20), 
 Stanstead (kommun i Kanada, Québec, Estrie, lat 45,02, long -72,10),

Storbritannien 

 Stanstead (ort), England, Suffolk, 
 Stanstead (parish), England, Suffolk,

Andra 
 London-Stansteds flygplats

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar